Буньо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Пор-сюр-Сон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70079.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км севернее Безансона, в 9 км к северо-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Скьот ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 504 человека.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 330 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 256 были экономически активными, 74 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 256 активных жителей работали 241 человек (123 мужчины и 118 женщин), безработных было 15 (4 мужчины и 11 женщин). Среди 74 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона